XXII Партсъезда — название населённых пунктов в Казахстане:

 XXII Партсъезда — до 2001 г. название села Атаконыс Жетысайского района Туркестанской области.
 XXII Партсъезда — до 2000 г. название села Мадениет Мактааральского района Туркестанской области.
 XXII Партсъезда — до 2001 г. название села Жуантобе Сарыагашского района Туркестанской области.
 XXII Партсъезда — до 2008 г. название села Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области.

См. также 
 XXII Партсъезда — планируемая станция Второй линии Самарского метрополитена.
 Улица XXII Партсъезда — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.